fronton (bouwkunde), de bekroning van een gevel
fronton (speelveld) voor het Baskische pelote-spel.
Fronton (Haute-Garonne), een gemeente in het Franse departement Haute-Garonne
Fronton (AOC), een wijnappellation
Kanton Fronton, een kanton in dat departement
 Fronton (Texas)

Zie ook 
El Frontón, eiland in Peru